Astronomia: estrella de la constel·lació de l'Àguila; vegeu eta Aquilae.
 Història: antiga ciutat cananea al sud de Jerusalem; vege Bèzec.